The Great Moment (1921), een film van Sam Wood
The Great Moment (1944), een film van Preston Sturges